Височанський Василь Степанович — перший проректор Львівського Національного Університету імені Івана Франка.
 Височанський Віктор — єпископ Варшавський Польської римо-католицької церкви.
 Височанський Ігор Броніславович (*1968) — колишній український футболіст, півзахисник.
 Височанський Олег Ярославович — старший лейтенант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Височанський Олександр Григорович — український поет, сатирик-гуморист.
 Височанський Павло Федорович — кооперативний діяч, історик української кооперації.

Див. також 
 Височанська
Українські прізвища